Itillip Ilua bezeichnet:
 Itillip Ilua (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Itillip Ilua (Fjord) (auch Itilleq), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland